Der geheimnisvolle Mönch ist der Titel folgender Werke:
 Der geheimnisvolle Mönch (1968) (Таинственный монах), sowjetischer Spielfilm von Arkadi Nikolajewitsch Kolzaty (1968) 
 Der geheimnisvolle Mönch (1985) (Růžový Hubert), tschechoslowakischer Fernsehfilm von Zdeněk Kubeček (1985) 
 Der geheimnisvolle Mönch (Roman), Roman von Alfred Bekker (2012) 

Siehe auch:
 Der unheimliche Mönch, deutscher Spielfilm von Harald Reinl (1965)